Il termine jungle (voce inglese che significa giungla) può indicare:

Cinema 
 Jungle – film del 2017 diretto da Greg McLean

Musica 
 Jungle – stile musicale in voga negli anni 1920
 Jungle – uno stile di musica elettronica
 Jungle – gruppo musicale inglese
 Jungle – album di Astrud Gilberto del 2002
 Jungle – singolo di Emma Louise del 2011
 Jungle – album dell'omonimo gruppo musicale inglese del 2014
 Jungle – singolo degli X Ambassadors e di Jamie N Commons del 2015
 Jungle – singolo di Tash Sultana del 2016

Videogiochi 
 Jungle – console di Panasonic

Pagine correlate 
The Jungle